La Jeune Fille à la perle est le titre de plusieurs œuvres :

 La Jeune Fille à la perle, tableau peint par Johannes Vermeer (1665)
 La Jeune Fille à la perle, roman de Tracy Chevalier inspiré du tableau (2000)
 La Jeune Fille à la perle, film de Peter Webber adapté du roman (2003)